Аки:

 Аки — японский броненосец (1907—1924).
 Аки — город в префектуре Коти, Япония.
 Аки — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Аки — жилой комплекс (до 2001 — посёлок городского типа) в составе города Казань.
 Аки — историческая область Японии.
 Аки () — плодовое дерево семейства Сапиндовые.
 Аки — уезд в префектуре Хиросима, Япония
 Аки Йерушалаим — израильский ежемесячный журнал на сефардском языке (ладино).
 Аки Росс — главная героиня научно-фантастического фильма Последняя фантазия: Духи внутри
 Аки — район города Хиросима префектуры Хиросима в Японии. 
 Аки, Анджела (род. 1977) — японская поп-певица, автор песен, гитаристка и пианистка.

См. также 
 Аки-Юрт — село в Малгобекском районе Ингушетии.